Confederate Monument bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Confederate Monument at Crab Orchard, in Crab Orchard, Kentucky, ID-Nr. 97000682
 Confederate Monument in Augusta, in Augusta, Kentucky, ID-Nr. 97000715
 Confederate Monument in Cynthiana, in Cynthiana, Kentucky, ID-Nr. 97000695
 Confederate Monument in Danville, in Danville, Kentucky, ID-Nr. 97000720
 Confederate Monument in Frankfort, in Frankfort, Kentucky, ID-Nr. 97000702
 Confederate Monument in Georgetown, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 97000669
 Confederate Monument in Glasgow, in Glasgow, Kentucky, ID-Nr. 97000717
 Confederate Monument in Harrodsburg, in Harrodsburg, Kentucky, ID-Nr. 97000677
 Confederate Monument in Lawrenceburg, in Lawrenceburg, Kentucky, ID-Nr. 97000716
 Confederate Monument in Louisville, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 97000689
 Confederate Monument in Owensboro, in Owensboro, Kentucky, ID-Nr. 97000708
 Confederate Monument in Owingsville, in Owingsville, Kentucky, ID-Nr. 97000718
 Confederate Monument in Paducah, in Paducah, Kentucky, ID-Nr. 97000678
 Confederate Monument in Perryville, in Perryville, Kentucky, ID-Nr. 97000722
 Confederate Monument in Russellville, in Russellville, Kentucky, ID-Nr. 97000681
 Confederate Monument in Versailles, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 97000662
 Confederate Monument inMurray, in Murray, Kentucky, ID-Nr. 97000711
 Confederate Monument of Bardstown, in Bardstown, Kentucky, ID-Nr. 97000674
 Confederate Monument of Bowling Green, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 97000665
 Confederate Monument of Cadiz, in Cadiz, Kentucky, ID-Nr. 97000667
 Confederate Monument of Morganfield, in Morganfield, Kentucky, ID-Nr. 97000666
 Confederate Monument of Mt. Sterling, in Mt. Sterling, Kentucky, ID-Nr. 97000675